Анна Карима (; 1871, Бердянск — 6 марта 1949, София) — болгарская писательница и переводчица.

Биография 
Родилась в 1871 в Бердянске в семье революционера Тодора Велкова. Окончила среднюю школу в Софии. В 1888 она вышла замуж за Янко Саказова, с которым позже развелась. От этого брака имела троих детей.

Уже в молодости Карима увлеклась литературной деятельностью. Пишет рассказы, романы. Её первая повесть «Обыкновенная история» была напечатана в журнале «День» в 1891. С 1892 по 1895 редактировала журнал «Праздник». На сцене Национального театра ставятся его пьесы «Скип», «Загубленная жизнь» и «Над стеной».

Карима также проявляла себя в общественных делах, борясь за равенство женщин в обществе. В 1897 основала женское просветительское общество «Сознание». В 1901 она стала инициатором создания и первым президентом Болгарского Союза женщин.

В 1916 открыла в Софии первую коммерческую школу для девушек. Во время войн 1912–1918 занимается благотворительностью. Способствует созданию сиротского приюта. В 1917 редактировала газету «Булгарка».

В 1930 редактировала газету «Повик».

Умерла в 1949 в гостинице «Славянская Беседа» в Софии.

Библиография

Романы 
 1933 — «Голгофа»
 1935 — «Ирина»

Повести 

 1908 — «За свободата»

Пьесы 

 1901 — «Подхлъзна се»
 1907 — «Загубен живот»
 1912 — «Над зида»
 1931 — «Свобода»

Источники 
 Ана Карима в Литературен свят
 Катя Кузмова-Зографова, «Жена без място», в. «Литературен форум», бр. 24 (508), 18 юни 2002.
 "Енциклопедия България", том 3, Издателство на БАН, София, 1982, стр. 352.
 Francisca de Haan, Krasimira Daskalova & Anna Loutfi: Biographical Dictionary of Women's Movements and Feminisms in Central, Easterna and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries Central European University Press, 2006
 Blanca Rodriguez Ruiz & Ruth Rubio-Marín: The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens 2012

Писатели Болгарии
Переводчики Болгарии
Умершие в Софии
Деятели феминизма Болгарии